Dayton puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:
 Dayton (Alabama)
 Dayton (Idaho)
 Dayton (Indiana)
 Dayton (Iowa)
 Dayton (Kentucky)
 Dayton (Minnesota)
 Dayton (Montana)
 Dayton (Nevada)
 Dayton (Nueva Jersey)
 Dayton (Ohio)
 Dayton (Oregón)
 Dayton (Pensilvania)
 Dayton (Tennessee)
 Dayton (Texas)
 Dayton (Virginia)
 Dayton (Washington)
 Dayton (Wyoming)